A 2.ª Taça Europeia de Clubes de Futebol de Praia (Euro Winners Cup em inglês) foi um torneio de futebol de praia que decorreu em Catânia, Itália, entre os dias 3 e 8 de Junho de 2014. Participaram no torneio o campeões dos principais Campeonatos Nacionais de Futebol de Praia, realizado na Europa, de modo semelhante à Liga dos Campeões da UEFA. Pela segunda vez consecutiva, a prova foi ganha por uma equipa russa, o BSC Kristall. O SC Braga representou Portugal como campeão de 2013, conseguindo o 3.º lugar final na sua primeira participação.

Participantes 
Participaram 25 equipas de 22 países: o campeão europeu em título, 22 vencedores de ligas nacionais da Europa, a equipa anfitriã, e o 2.º classificado do campeonato da equipa anfitriã. A Itália teve assim 3 representantes, a Rússia 2 e os restantes países 1.

 Catania BS (Anfitriã)
 Milano BS (Campeão italiano)
 AS Terracina BS (Vice-campeão italiano)
 Lokomotiv Moscovo
 BSC Kristall 
 Aluminios Sotelo

 AO Kefallinia
 Artur Music
 FC BATE Borisov
 BS Bohemians 1905
 CS Djoker - Tornado Chisinau
 Falfala Kfar Qassem BS Club

 Goldwin Plus Bodon FC
 Grembach Lodz
 Kreiss
 Marseille Beach Team
 MFC Spartak 2012 Varna
 Rostocker Robben

 Sable Dancers Berna
 SC Braga
 Seferihisar CittaSlow
 SK Augur Enemat
 Portsmouth BS
 Ushkyn-Iskra
 Egmond BS

Fase de Grupos 
No sorteio decorrido a 26 de Maio de 2014, as equipas foram divididas em 4 grupos de 4 equipas e 3 grupos de 3 equipas.
Apuram-se os 2 clubes mais bem classificados de cada grupo e os 2 melhores 3º classificados para os oitavos de final.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Play-off

Apuramento Campeão

5º–8º lugar

Prémios

Classificação Final

Ver também 
Futebol de Praia
Mundialito de Clubes de Futebol de Areia de 2013

Ligações externas 
Beach Soccer Worldwide

E